Keila steht für:

 Keila (Thüringen), eine Gemeinde im Saale-Orla-Kreis in Thüringen
 Keila (Stadt), eine Stadt im Norden Estlands
 Keila (estnische Landgemeinde), eine Gemeinde im Norden Estlands
 Keila-Joa, ein Dorf im Norden Estlands
 Keila (Fluss), ein Fluss in Estland
 ein Fischerdorf im äußersten Norden Norwegens
 ein Küstendorf am Huongolf in Papua-Neuguinea
 eine biblische Stadt

Siehe auch:
 Cayla
 Kaila
 Kayla
 Kyla